Владимир Пилипенко:
 Пилипенко, Владимир Александрович (род. 1949) — советский и белорусский физик.
 Пилипенко, Владимир Степанович (1918—2005) — вице-адмирал, Герой Советского Союза.
 Пилипенко, Владимир Филиппович (род. 1977) — украинский юрист и политик